Беннани () — марокканская фамилия.

Известные носители:
 Беннани, Мехди (род. 1983) — марокканский автогонщик.
 Лалла Сальма (урождённая Сальма Беннани) (род. 1978) — жена короля Марокко Мухаммеда VI.